Le terme syndrome est issu du grec ancien, de sun (avec) et dramein provenant de trekhein (courir). Étymologiquement, il signifie « conjonction » ou « réunion d'éléments distincts ».

Il est utilisé :

 en médecine : un syndrome est un ensemble de symptômes caractéristiques d'une maladie ;

 en mathématiques ou en informatique, dans le sous-domaine de la théorie des codes : le décodage par syndrome est une méthode de décodage efficace pour un code linéaire ;

 Syndrome est aussi le nom du « méchant » dans le film d'animation Disney Les Indestructibles ;

Voir aussi
 Syndrome chinois, hypothèse de la conséquence la plus grave d'une fusion d'un réacteur nucléaire ; 
 Le Syndrome chinois est un film catastrophe américain de 1979 relatant un tel accident.